Георгий Ярцев:
 Ярцев, Георгий Александрович (1948—2022) — советский и российский футболист и тренер.
 Ярцев, Георгий Алексеевич (1904—1955) — директор издательства «Советский писатель».
 Ярцев, Георгий Владимирович (Ярцов; 1890—1957) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.